HMS „Rothesay” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Rothesay:
  – trałowiec typu Bangor zwodowany w 1941, złomowany w 1950.
  – fregata typu Rothesay zwodowana w 1957, złomowana w 1988.

Przypisy 

Rothesay